Филиппик ():

 Филиппик (ок. 550 614) — византийский полководец VI—VII веков.
 Филиппик (ум. 713) — византийский император (711—713).

См. также 
 Филиппика